FLA est un sigle qui peut faire référence à :
 Front Line Assembly, un groupe de musique électronique canadien ;
Faculté de Linguistique Appliquée 
 Front pour la libération de l'Azawad ;
 Front de libération des animaux ;
 , une association d'universités, d'organisations de la société civile et d'entreprises promouvant le respect des lois du travail internationales et nationales.

FLA est un code qui peut faire référence à :
 .

FLA est une abréviation qui peut faire référence à :
 Floride (abréviation américaine du nom de l'état) ;
 FLA (abréviation de Faire l'amour), film de Djinn Carrenard réalisé en 2014.

Fla peut faire référence à :
 Fla, un double coup de baguettes frappé sur un tambour ;
 Flå, une commune du comté de Buskerud en Norvège ;
 .fla, une extension de fichier associée à Adobe Flash.